Mr. Big (Amerikaanse band), een band uit de Verenigde Staten
Mr. Big (Britse band), een band uit Engeland
Mr. Big (James Bond), een personage uit Ian Flemings James Bondroman Live and Let Die en de gelijknamige film
Mr. Big (politieoperatie), een type undercoveroperatie van de politie
Mister Big (boek), een boek van Douglas De Coninck, dat zo'n undercoveroperatie beschrijft
Mr. Big (Sex and the City), een personage in de Amerikaanse televisieserie Sex and the City